Fred, Frederic či Frederick Smith může být:

 Fred Sonic Smith (1949–1994) – americký kytarista, člen MC5
 Fred Smith (baskytarista) (* 1948) – americký baskytarista, člen Blondie a Television
 Fred Smith (bubeník) – bubeník, který spolupracoval vedle jiných s Johnem Calem, Brianem Enem a Kevinem Ayersem
 Fred Smith (politik) (* 1942) – americký politik

také
 Frederick Smith (1805–1879) – britský entomolog
 Frederick Edwin Smith, 1. hrabě z Birkenheadu (1872–1930) – britský právník a politik